Алекса́ндр Завья́лов: Завьялов, Александр Александрович (род. 1955) — советский лыжник, тренер.
 
 Завьялов, Александр Михайлович (1947—2016) — советский и российский учёный (дорожно-строительные машины).